Oranjegebergte (Suriname), een bergketen in Suriname
 Oranjegebergte in Nieuw-Guinea, nu Jayawijayagebergte